Ethnos è un festival internazionale di musica etnica che si svolge ogni anno a Napoli e nei comuni vesuviani della provincia.

La rassegna nasce nel 1995 con l'intento di recuperare le tradizioni musicali più antiche dell'area vesuviana e di diffondere in Italia quelle tipiche delle culture popolari di tutto il mondo. Con il succedersi delle edizioni il festival si apre sempre più anche  al panorama internazionale della  world music  ospitando artisti del calibro di Sajnkho Namčilack, Ryūichi Sakamoto, Bombino, in location prestigiose quali Castel Nuovo e Castel Sant’Elmo a Napoli, villa Campolieto ad Ercolano, villa delle Ginestre a Torre del Greco. I poster di tutte le 25 edizioni , nonché il logo, sono stati realizzati espressamente per il festival Ethnos dall’architetto ed artista napoletano Nicola Sannolo, ed oggetto anche di una mostra nel 1995 per i 20 anni della manifestazione, dal titolo "Ethnos colours and other worlds" presso il PAN, Palazzo delle Arti di Napoli. 

Si tratta di una manifestazione itinerante perché parte da Napoli con concerti a Castel Sant'Elmo e Maschio Angioino e poi si espande negli altri comuni interessati tra cui Portici, Ercolano, San Giorgio a Cremano, Torre del Greco, Torre Annunziata, Pompei, Castellammare di Stabia e Pomigliano d'Arco.

Voci correlate 

Miglio d'Oro
Ville Vesuviane del Miglio d'oro

Collegamenti esterni
 
 
 

Festival musicali in Campania
Musica etnica